Ильяс Керим оглы Абдуллаев  (, Акстафа, Елизаветпольская губерния — 30 апреля 1985, Баку) — советский азербайджанский государственный и научный деятель. Академик Академии наук Азербайджанской ССР (1955). Кандидат сельскохозяйственных наук (1939).

Биография 
В 1934 г. окончил Азербайджанский сельскохозяйственный институт.

После окончания института работал сначала заведующим сектором, а затем и директором Азербайджанской станции шелководства. С 1942 г. на партийной работе, назначен заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КП Азербайджана. С 1948 г. на работе в правительстве, последовательно занимал должности: с 1948 по 1950 гг. — заместитель председателя СМ Азербайджанской ССР, с 1950 по 1954 гг. — министр сельского хозяйства Азербайджанской ССР, с 1953 по 1954 гг. — заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, с 1954 по январь 1958 гг. — первый заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР. С 1958 по 1959 гг. — председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР. С 1959 г. — заведующий отделом генетики и селекции многолетних культур Института генетики и селекции АН Азербайджанской ССР. Председатель Общества генетиков и селекционеров Азербайджана (с 1966).

 Депутат Верховного Совета СССР 3—5-го созывов.
 Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го, 4 и 5-го созывов.

Научная деятельность 
Проводил исследования по вопросам биологии, генетики и селекции многолетних культур. также им установлен закон полиплоидных рядов в наследственной изменчивости, составлена методика определения аутополиплоидии и аллополиплоидии, изучены вопросы экспериментального мутагенеза и др.; выведены 8 сортов винограда (Шараби, Фараши, Атирли, Фикрети и др.). Автор более 350 научных работ, из которых 6 монографий, и 4 изобретений.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта».

Известные адреса 
Баку, проспект Нефтяников, 67

Литература

Ссылки 
 Виноградство и виноделие
 Биографическая энциклопедия
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Биологи Азербайджана
Председатели Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Биологи СССР
Генетики СССР
Генетики XX века
Генетики Азербайджана
Селекционеры XX века
Селекционеры СССР
Селекционеры Азербайджана
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 5-го созыва
Министры сельского хозяйства Азербайджанской ССР